Résultats détaillés de l’édition 1922 du championnat de France de tennis qui est disputée du 3 au .

Faits marquants 
Disputé du 4 au , le championnat de France est remporté par Henri Cochet qui dira après la finale à un journaliste de La Presse, qu'il n'avait aucun doute de sa victoire sur Borotra. Cochet et Borotra s'étaient retrouvés en finale du tournoi espoir l'année précédent.

La finale du double mixte ne dura que 17 minutes.

Palmarès

Simple messieurs

Huitième de finale () 
Jean Borotra et Henri Cochet sont exempts de .
Félix Poulin bat J. Sabés (6-1, 6-2, 6-4)
André Gobert bat M. Chancerel (6-1, 6-2, 6-3)
Jacques Brugnon bat Pierre Hirsch (6-3, 6-4, 6-2)
Marcel Dupont bat Jean-François Blanchy (Forfait)
Max Decugis bat Joseph Thellier de Poncheville (6-3, 3-6, 4-6, 8-6, 6-3)
Léonce Aslangul bat Jean Couiteas de Faucamberge (Forfait)

Quart de finale 
Henri Cochet bat Félix Poulin (6-3, 6-4, 7-5)
André Gobert bat Jacques Brugnon (6-0, 6-3, 6-1)
Max Decugis bat Marcel Dupont (6-8, 1-6, 7-5, 6-4, 6-0)
Jean Borotra bat Leonce Aslangul (4-6, 6-3, 4-6, 6-3, 6-1)

Demi-finale 
Henri Cochet bat André Gobert (1-6, 9-7, 6-4, 6-2)
Jean Borotra bat Max Decugis (7-5, 2-6, 7-5, 7-5)

Finale 
Henri Cochet bat Jean Borotra (6-3, 7-5, 6-2)

Challenge Round 
Henri Cochet bat Jean Samazeuilh (8-6, 6-3, 7-5)

Simple dames 
La championne en titre 1921, Suzanne Lenglen, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double dames 
Championne en titre 1921, la paire Suzanne Lenglen - Germaine Bourgeois est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double messieurs 
En l'absence de William Laurentz, décédé en début d'année, la paire Gobert - Laurentz ne peut défendre son titre dans le challenge round (grande finale).

Double mixte 
Championne en titre 1921, la paire Suzanne Lenglen - Jacques Brugnon est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1922
France
France
Tennis en 1922
Sport en France en 1922